Frédéric Legros (né en 1982) est un commissaire d’exposition et directeur artistique français. Depuis mai 2019, il dirige le Palais idéal du facteur Cheval.

Biographie 
Il collabore de 2004 à 2011 au Centre international d’art et du paysage à Vassivière (Haute-Vienne) aux côtés de Chiara Parisi. Curator à la Monnaie de Paris, il collabore à la programmation d’art contemporain de la Monnaie avec des expositions consacrées à Marcel Broodthaers, Jannis Kounellis et Paul McCarthy. 

Invité à la Villa Médicis à Rome en 2017, il participe à l’élaboration de l’exposition « Éternelle Idole », Elizabeth Peyton – Camille Claudel et « La Messaggera di Villa Medici » consacrée à Annette Messager. 

Co-directeur de la 8ème édition de la Biennale d'art contemporain de Melle avec Chloé Hipeau-Disko, « Le Grand Monnayage », il est également membre de jury du programme de résidences Ackerman Fontevraud et membre depuis 2019 du comité d'acquisition du Frac Aquitaine. 

Commissaire indépendant, il collabore avec Bertrand Lavier, crée le projet Directed By (présenté lors de Nuit Blanche 2013 et au Cneai) et propose la première exposition à Paris de l'artiste coréen Peter Kim.

Au Palais idéal du facteur Cheval 
A la tête du Palais idéal du facteur Cheval, il initie un programme d’expositions tourné vers la création contemporaine. En septembre 2019, il ouvre la première exposition dans la Villa Alicius, la maison du facteur Cheval, intitulée « Le Vent et les Oiseaux m’encouragent », avec les œuvres de Kate MccGwire, Jean-Luc Mylayne, Rebecca Horn et Ali Cherri.  

L’ouverture de l’exposition Fabrice Hyber/Pablo Picasso à l’occasion du cinquantenaire du classement du Palais idéal aux Monuments Historiques fonde l’idée directrice de son commissariat, de créer des rencontres entre des personnalités issues de la création contemporaine et des artistes du XXe siècle. 

En 2020, il présente Agnès Varda Correspondances, en collaboration avec Rosalie Varda et Julia Fabry, le premier chapitre d'une trilogie d'expositions consacrée à une réalisatrice, photographe et plasticienne au Palais idéal. Le deuxième volet Architextures et perspectives est présenté à l’automne 2021.   

En 2020, le Palais idéal est également sélectionné parmi quatorze autres sites pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l'émission Le Monument Préféré des français, présentée par Stéphane Bern, et se classe deuxième. La même année, Lanvin et son directeur artistique Bruno Sialelli choisissent le Palais idéal pour présenter leur collection printemps-été 2021 à laquelle ils donnent son nom.   

Après le premier confinement en France, le Palais idéal du facteur Cheval est l’un des premiers lieux culturels à rouvrir. Durant sa fermeture, un grand travail de recherches est mené pour enrichir les archives du Palais idéal avec notamment la découverte de la visite de Simone de Beauvoir, des photographies inédites de Pablo Neruda, Willy Ronis, Robert Doisneau. Les photographies de ce dernier sont exposées en septembre dans l’exposition Bâtisseurs Chimériques en dialogue avec une large sélection de sculptures de Simone Fattal. En parallèle, Frédéric Legros conçoit également l’exposition de Sarah Pucci, la mère de Dorothy Iannone.     

La création des archives numériques donnera également lieu à une collaboration avec Google Art & Culture, à la mise en ligne de plus 200 documents et la création de 12 expositions virtuelles.

En 2021, après 7 mois de fermeture, le Palais idéal réouvre. Frédéric Legros propose l’exposition Fantaisies héroïques qui mêlent les univers graphiques de J.R.R. Tolkien et du Facteur Cheval. L’exposition est l’occasion de faire revenir pour la première fois à Hauterives l’unique dessin de Ferdinand Cheval. Il est présenté avec des œuvres de Tolkien, Joseph Cadier, Gustave Doré, Camille Henrot et Claude-Nicolas Ledoux. Cette même année voit le retour des spectacles au Palais idéal avec notamment le concert de Camille et Julie Berthollet.

En 2022, pour célébrer les 110 ans de l’achèvement du Palais idéal du facteur Cheval, Frédéric Legros invite Jean-Michel Othoniel à concevoir un projet inédit pour le lieu. C’est la première fois qu’un artiste expose dans le Palais idéal. Le projet intitulé « Le rêve de l’eau » donne lieu à un livre avec la contribution inédite de Marie Darrieussecq.

En parallèle, Frédéric Legros propose une redécouverte de l’œuvre de Lena Vandrey. S’appuyant sur le succès de l’exposition, il collabore avec la veuve de l’artiste Mina Noubadji-Huttenlocher pour que son œuvre puisse être conservée dans les collections publiques françaises.

Cette même année, il organise, à la suite d'une première rencontre en novembre 2019, le concert événement de Mika au Palais idéal. La Fête de la Musique est cette année-là confiée à Fishbach.

Références 

Naissance en 1982
Directeur français de musée